Calès est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Calès (Dordogne), commune française du département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Calès (Lot), commune française du département du Lot, en région Occitanie ;
 Grottes de Calès, site archéologique et touristique d'habitat troglodytique, situé près de Lamanon dans le département des Bouches-du-Rhône, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
 Calès (Campanie), une ancienne cité italienne de Campanie.

Patronyme 

 Jean-Marie Calès (1757-1834), homme politique français, député régicide de la  Convention nationale et du Conseil des Cinq-Cents.
 Jean-Chrysostôme Calès (1769-1853), militaire français, colonel et baron du Premier Empire, député à la Chambre des Cent-Jours.
 Godefroy Calès (1799-1868), homme politique français, député républicain sous la .
 Jean Jules Godefroy Calès (1828-1899), homme politique français, député républicain sous la .
 l'Abbé Calès (1870-1961), peintre français.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France